Андрей Григорьевич Созыкин (1925 год — 18 апреля 1982 года, г. Москва, РСФСР) — советский партийный и государственный деятель, председатель Государственного комитета РСФСР по труду (1975—1982).

Биография 
Член КПСС с 1952 г.

 1963—1966 гг. — второй секретарь Ивановского промышленного областного комитета КПСС, а затем Ивановского областного комитета КПСС.
 1966—1975 гг. — председатель Исполнительного комитета Ивановского областного Совета.
 1975—1982 гг. — председатель Государственного комитета Совета Министров РСФСР по использованию трудовых ресурсов, Государственного комитета РСФСР по труду.

Депутат Верховного Совета РСФСР 9-го созыва.

Примечания 

Председатели Ивановского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Вторые секретари Ивановского обкома КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС